Všechovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Všechovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Všechovice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc